Klemens est un prénom, un des équivalents allemands de Clément, porté notamment par :

 Jan Klemens Branicki (1689-1771)
 Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859)
 Klemens von Ketteler (1853-1900)

Prénom masculin
Prénom allemand

en:Klemens
pl:Klemens
sv:Klemens